Alfonso Menichetti – fantino italiano
 Ermanno Menichetti – fantino italiano
 Dino Menichetti – presbitero e compositore italiano